Лусиано Эмилио Гонду Санделии (; ) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Атлетико Сармьенто».

Клубная карьера 
Гонду — воспитанник клуба «Атлетико Сармьенто». 13 апреля 2021 года в матче против «Уракана» он дебютировал в аргентинской Примере. 28 июля в поединке против «Платенсе» Лусиано забил свой первый гол за «Атлетико Сармьенто».

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Атлетико Сармьенто»